Falbe-Hansen eller Falbe Hansen kan henvise til flere personer:

 Carl Falbe-Hansen – en tidligere kunstmaler fra København
 G. Falbe Hansen – en dansk producent af herrekonfektion
 Ida Falbe-Hansen – en dansk kvindesagsforkæmper
 Vigand Andreas Falbe-Hansen (1841–1932) – en dansk nationaløkonom